Premier gouvernement Philémon Yang, du  au 
 Deuxième gouvernement Philémon Yang, du  au 
 Troisième gouvernement Philémon Yang : du  au 
 Quatrième gouvernement Philémon Yang : du  au .

Voir aussi 
 Philémon Yang
 Historique des gouvernements du Cameroun